El apellido Guastavino puede referirse a:

José Miguel Guastavino (1838-1911), abogado, periodista y político argentino. Gobernador de la Provincia de Corrientes.
Rafael Guastavino (1842–1908), arquitecto y constructor español .
Carlos Guastavino (1912-2000), compositor argentino.
Diego Guastavino (1984-), futbolista uruguayo.